Шахматы в СССР:

 Шахматы в СССР — история шахмат на территории СССР.
 Шахматы в СССР — советский шахматный ежемесячный журнал, печатный орган Шахматной федерации СССР.